Druckpunkt steht für:

 Druckpunkt (Strömungslehre)
 Druckpunkt in der Bildreproduktion, siehe Punktdichte
 Druckpunkt in der Kraftfahrzeugtechnik, siehe Bremse oder Kupplung
 Druckpunkt einer Tastatur, siehe Tastatur #Tastentechnik
 Druckpunkt in der Waffentechnik, siehe Abzug (Waffe) #Abzugsvarianten
 Nervendruckpunkt, siehe auch Valleix-Punkte
 Weihescher Druckpunkt, siehe August Weihe